Сиран — коммуна во Франции, в департаменте Канталь
 Сиран — коммуна во Франции, в департаменте Эро
 Сиран (долина) (:en:Siran Valley) - долина в Пакистане